Clark (Nova Jérsei)
Clark (Missouri)
Clark (Dacota do Sul)
Clark (Pensilvânia)

Desambiguações de topônimos